Theophylaktos Rhangabe ist der Name folgender Personen:

* Theophylaktos Rhangabe (Patrikios),  byzantinischer Patrikios, Admiral und Verschwörer 
 Theophylaktos Rhangabe (Mitkaiser) (793–849), byzantinischer Mitkaiser